Саликова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Саликова, Вера Анатольевна (род. 1989) — российская волейболистка, связующая.
 Саликова, Елена Константиновна (1920—1943) — советская лётчица, штурман 46-го гвардейского ночного легкобомбардировочного авиаполка.